Sorrento – település Olaszországban
 Sorrento – település Ausztráliában, Victoria államban
 Sorrento – település Ausztráliában, Nyugat-Ausztrália államban
 Sorrento – település Kanadában
 Sorrento – település Floridában, az Amerikai Egyesült Államokban
 Sorrento – település Louisiana államban, az Amerikai Egyesült Államokban
 Sorrento – település Maine államban, az Amerikai Egyesült Államokban
Sorrento – sziklák a Budai-hegységben